Firsov je priimek več oseb:
 Pavel Andrejevič Firsov, sovjetski general
 Anatolij Firsov, ruski hokejist
 Oleg Borisovič Firsov, ruski fizik